Ben Slimane (stad), stad in Marokko
 Ben Slimane (provincie), provincie in Marokko